Кужеев — фамилия. Известные носители:

 Кужеев, Владимир Петрович (род. 1952) — советский и российский военачальник, генерал-майор запаса.
 Кужеев, Павел Игоревич (род. 1978) — украинский журналист, телеведущий.